'''Сти́вен Хо́пкинс:
 Хопкинс, Стивен (1707—1785) — американский государственный деятель, подписавший Декларацию независимости США.
 Хопкинс, Стивен (род. 1958) — американский режиссёр и продюсер.